Şarkışla (district), een Turks district in de provincie Sivas
 Şarkışla (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Şarkışla